

Patronyme 

 André Brink (1935-2015), écrivain sud-africain ;
 Carol Ryrie Brink (1895-1981), romancière américaine ;
 Elga Brink (1905-1985), actrice allemande ;
 Hans Maarten van den Brink (né en 1956), écrivain néerlandais ;
 James Brink (né en 1925), joueur de tennis américain ;
 Jörgen Brink (né en 1974), fondeur et biathlète suédois ;
 Julius Brink (né en 1982), joueur de beach-volley allemand ;
 Robbie Brink (né en 1971), joueur de rugby à XV sud-africain.

Autres 
 Brink est un jeu de tir à la première personne édité par Bethesda Softworks.
 Brink, champion de roller est un téléfilm américain diffusé en 1998.
 La Brink's est une firme de sécurité et de protection américaine.

Voir aussi